En gambeson är ett vadderat livplagg som bars under olika typer av rustning för att ta upp kraften i de vapen, exempelvis svärd och pilar, som bäraren utsattes för. För den som inte hade tillgång till en rustning av metall kunde gambesonen användas i strid även för sig självt, då det tjocka plagget kunde skydda mot t.ex. svärdshugg.  

Ett vanligt sätt att konstruera en gambeson var att sy ett plagg av flera lager kraftigt tyg, ofta linne och sedan sy genom tyglagren så att plagget fick ett randigt eller rutigt utseende.

Benämningen gambeson används även för andra typer av vadderade skyddsplagg och delar av vadderade skyddsplagg, exempelvis gambeson-hosor och gambeson-ärmar.

Militärhistoria
Klädedräkt under medeltiden
Rustplagg